Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 2004 był 52 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 9 rajdów.

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Przypisy